Санакат има више значења:

 Општина Санакат (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санакат (Санакат, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику